Szwajcaria:
 Guggisberg – gmina w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland

Osoby:
 Gunvor Guggisberg – szwajcarska piosenkarka
 Lars Guggisberg – szwajcarski polityk
 Ulrich Guggisberg – szwajcarski piłkarz

Inne:
 Guggisberglied – szwajcarska piosenka ludowa